«Люди Икс» () — серия супергеройских фильмов про людей, обладающих невероятными силами, основанная на одноимённых комиксах компании Marvel Comics. Сначала была выпущена трилогия, после вышли спин-оффы и приквелы, сиквелы, но затем в 2013 году оригинальная серия фильмов возобновилась.

Киносерия занимает девятое место в списке самых прибыльных серий фильмов с общими сборами более $6 млрд.

Кинофильмы

«Люди Икс» (2000) 

В 1994 году 20th Century Fox и продюсер Лорен Шулер Доннер купили права на экранизацию «Люди Икс». Эндрю Кевин Уокер был нанят, чтобы написать сценарий, а режиссёр Джеймс Кэмерон выразил заинтересованность в управлении съёмками. Брайан Сингер подписал контракт режиссёра в июле 1996 года. Хоть он и не поклонник комиксов, он был очарован аналогией предрассудков и дискриминаций, предлагаемых им. Джон Логан, Джосс Уидон, Эд Соломон, Кристофер Маккуорри и Дэвид Хейтер написали сценарий, но в титрах был указан только Хейтер. Съёмки фильма проходили с 22 сентября 1999 по 3 марта 2000 года в Торонто.

«Люди Икс 2» (2003) 

20th Century Fox наняла Дэвида Хейтера и Зака Пенна, чтобы написать свои собственные сценарии для фильма, которые Брайан Сингер должен был выбирать с целью выхода фильма на экраны в декабре 2002 года. Некоторые части фильма были основаны на комиксе «», хотя персонаж Уильям Страйкер был изменён с преподобного на полковника. Майкл Догерти и Дэн Харрис были наняты в феврале 2002 года, чтобы переписать сценарий. Съёмки начались 17 июня 2002 года в Ванкувере и закончились в ноябре, выход фильма состоялся 1 мая 2003 года.

В фильме появляется новый противник Людей Икс полковник Уильям Страйкер (Брайан Кокс), который пытается завладеть машиной профессора Ксавьера (Патрик Стюарт) «Церебро». Для того чтобы победить Страйкера, Люди Икс объединяются с Братством мутантов Магнито (Иэн Маккеллен).

«Люди Икс: Последняя битва» (2006) 

Брайан Сингер хотел снимать третий фильм параллельно с четвёртым. 16 июля 2004 года он ушёл из проекта для работы над фильмом «Возвращение Супермена», успев завершить историю про Феникса и внедрить в фильм Эмму Фрост, роль которой была предназначена для Сигурни Уивер. Кроме того Сингер хотел продемонстрировать характеры Роуг, Айсберга и Пиро. Саймон Кинберг и Зак Пенн были наняты в следующем месяце, а серия «Одарённые» Джосса Уидона из комикса «Astonishing X-Men» была предложена как основная история. Мэттью Вон поднялся на борт в качестве режиссёра в феврале 2005 года, но оставил проект из-за напряжённого графика. Бретт Ратнер занял это место в июне, а съёмки фильма начались 2 августа 2005 года.

«Люди Икс: Начало. Росомаха» (2009) 

Главному герою фильма — Росомахе — предстоит пережить множество испытаний: участие в программе «», месть своему брату Виктору Криду за смерть возлюбленной Кайлы, встречи со многими другими мутантами, которые в будущем станут его друзьями.

«Люди Икс: Первый класс» (2011) 

Действие фильма происходит в 1962 году и рассказывает о ранних годах профессора Чарльза Ксавьера и Эрика Леншерра.

«Росомаха: Бессмертный» (2013) 

Действие фильма разворачивается спустя 7 лет после событий «Последней битвы». Действие фильма развернётся в Японии, где Логану противостоит Серебряный Самурай.

«Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014) 

Действие фильма разворачивается спустя 61 год после «Люди Икс: Первый класс» и спустя 10 лет после «Росомаха: Бессмертный». В недалёком будущем мутанты близки к истреблению роботами-охотниками на мутантов Стражами. Единственная надежда для мутантов выжить — предотвратить череду роковых событий, приведших к появлению Стражей. С помощью своих способностей Китти Прайд перемещает сознание Росомахи в его молодое тело в 1973 год. В прошлом всё оказывается не так радужно: молодой профессор Ксавьер окончательно разочарован в своих идеях, Магнето содержится в тюрьме глубоко под землёй, а человечество не знает, как реагировать на широкое появление мутантов.

«Дэдпул» (2016) 

Страдающий от рака бывший спецназовец Уэйд Уилсон решается на опасный эксперимент, который должен излечить его. В результате он получает суперспособности, но совершенно обезображивается. Это вынуждает его спрятать лицо под маской и начать работу «наёмного супергероя».

«Люди Икс: Апокалипсис» (2016) 

Действие фильма происходит спустя 10 лет после событий «Дни минувшего будущего», в 1983 году. Апокалипсис — самый первый и могучий мутант вселенной Marvel. С древних времён ему поклонялись как богу. Когда-то, накопив силы множества других мутантов, он стал бессмертным и заснул на несколько тысяч лет. Пробудившийся и разочарованный в современном мире, он набирает команду мутантов во главе с Магнето, чтобы установить новый мировой порядок и возглавить его. В то время как судьба Земли висит на волоске, Рэйвен и профессор Чарльз Ксавьер объединяются, чтобы набрать группу молодых Людей Икс для спасения человечества от полного уничтожения.

«Логан» (2017) 

В марте 2014 года студия объявила дату третьего фильма о Росомахе. Триквел вышел 2 марта 2017 года, режиссёром является Джеймс Мэнголд. Хью Джекман вернулся к роли Росомахи. Также Патрик Стюарт вернулся к роли профессора Чарльза Ксавьера.

«Дэдпул 2» (2018) 

2 марта 2017 года вместе с премьерой «Логана» вышла короткометражка к «Дэдпулу 2» — «Никаких добрых дел» (Not Good Deed). В нём Дэдпул видит, как старика пытаются ограбить, и бежит переодеваться в свой костюм в телефонной будке. Но за это время старика убивают выстрелом из пистолета. Прибежав на место событий, Дэдпул долго беседует с трупом старика. Также появляется камео Стэна Ли. Райан Рейнольдс вернулся к роли наёмного убийцы. Премьера фильма состоялась 17 мая 2018 года.

«Люди Икс: Тёмный Феникс» (2019) 

Софи Тёрнер вернулась к роли Джин Грей/Феникса. Основные действия фильма происходят в 1992 году. Премьера состоялась 6 июня 2019 года.

«Новые мутанты» (2020) 

Фильм рассказывает историю пяти новых мутантов, находящихся на секретном объекте против своей воли, которые должны сразиться с угрозами своим способностям, а также с грехами своего прошлого. Фильм снимает режиссёр Джош Бун по его совместному с Нейтом Ли сценарию. Премьера фильма состоялась 28 августа 2020 года.

Планы по перезагрузке

Кинематографическая вселенная Marvel 

В декабре 2017 года The Walt Disney Company заключила сделку по приобретению 21st Century Fox, включая права на фильмы по Людям-Икс. Генеральный директор Disney Боб Айгер заявил, что студия намерена перезагрузить Людей Икс, Росомаху и Фантастическую Четвёрку и интегрировать их в Кинематографическую вселенную Marvel. 20 марта 2019 года сделка была официально закрыта.

В ноябре 2016 года начались планы относительно третьего фильма Дэдпула, который будет интегрирован в КВМ. Райан Рейнольдс и Морена Баккарин снова исполнят свои роли. Производство, как сообщается, будет осуществляться в штате Джорджия.

Отменённые фильмы

Кроссовер с Фантастической четвёркой 
Примерно в 2011 году должен был выйти фильм кроссовер серии фильмов о Людях Икс и основной дилогии Фантастической четвёрки. Данный фильм был бы по сюжету схож с сюжетом фильма Первый мститель: Противостояние, а также в сцене после титров данного фильма должны были впервые появиться скруллы.

Гамбит 
Спин-офф про Гамбита. Премьера была запланирована на 2017 год, но вскоре фильм был заморожен. После было объявлено о том, что работа над проектом возобновилась, но его выход отложен на неопределённый срок. Затем появилась новость о том, что начало съёмок фильма запланировано на начало 2018 года. В сентябре 2018 года было объявлено, что съёмки начнутся в начале следующего года. Ченнинг Татум исполнит главную роль. Премьера была запланирована на 12 марта 2020 года, но производство фильма было приостановлено до завершения сделки о приобретении 21st Century Fox Disney-ем. Фильм был окончательно убран из графика релизов студии после завершения сделки в мае 2019 года.

Сила-Икс 
Работа над данным фильмом планировалась ещё в июле 2013 года. Дэдпул и Кейбл появятся в фильме о команде «Сила-Икс» и станут её ключевыми героями. В начале сентября 2017 года Дрю Годдард был выбран на пост режиссёра и сценариста фильма. Съёмки фильма должны были начаться в октябре 2018 года. Главных героев должны играть Райан Рейнольдс, Джош Бролин и Зази Битц.

Безымянные сиквелы Новых мутантов 
В декабре 2016 года Бун заявил, что передал «20th Century Fox» дополнительный фильм Новые мутанты, включающий три фильма, которые будут основываться друг на друге и франшизе «Люди Икс». В октябре 2017 года Бун сказал, что у фильма будут продолжения. Он добавил, что каждый фильм будет исследовать свой стиль в жанре ужасов.

Безымянный фильм об Икс-23 
В феврале 2017 года Джеймс Мангольд заявил, что с появлением Лоры/Икс-23 в «Логане» есть вероятность, что персонаж появится в будущих фильмах. Позже в том же месяце Кинберг сказал, что сольный фильм для данного персонажа находится в разработке. К октябрю того же года сценарий был написан в соавторстве с Джеймсом Мангольдом и Крэйгом Кайлом.

Безымянный фильм о Множителе 
К ноябрю 2017 года был анонсирован сольный фильм о Множителе. Джеймс Франко назначен на главную роль.

Безымянный фильм о Китти Прайд 
В январе 2018 года Тим Миллер подписал контракт на съёмки сольного фильма про Китти Прайд. В феврале 2018 года Брайан Майкл Бендис был нанят для написания сценария.

Другие проекты 
В феврале 2017 года Кинберг заявил, что 20th Century Fox фокусируется на разработке идей для будущих команд мутантов, которые могли бы расширить франшизу. Он добавил, что Отряд Альфа и Изгнанники являются персонажами, разрабатываемыми для адаптации фильма.

Телевидение 
Осенью 2014 года появилась информация, что студия Fox заинтересована в создании сериала по Людям Икс. В январе 2015 года было анонсировано, что «Люди Икс» получит отдельный телесериал. В 2017 было объявлено о создании сериала про беглых мутантов. Сериал получил рабочее название «Одарённые» («The Gifted»). Съёмки пилота начались 23 марта 2017 года, режиссёр Брайан Сингер, сценарий Мэтт Никс. Первая серия была показана 2 октября 2017 года.

Постоянные актёры и персонажи 

О таблице:
 Белый цвет — персонаж появляется, тёмно-серый — не появляется.
 Курсив — персонаж появляется в роли камео.
 Ф — персонаж появляется только во флэшбэках.
 Д — в детстве.

Известный писатель комиксов и создатель персонажей Стэн Ли появился в качестве камео в четырёх фильмах.

Серия фильмов

Короткометражные фильмы про Дэдпула

Реакция

Кассовые сборы

Критика

См. также 
 Поколение Икс

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 X-Men Movie Hub на Marvel Comics
 Сравнения трилогии на Box Office Mojo
 X-MenFilms.net.

Киносерии, появившиеся в 2000 году
Киносерии, завершённые в 2020 году
Киносерии США

Списки:Люди Икс
Кинофраншизы